Бейсбольный турнир на XXVII Летних Олимпийских играх прошёл с 17 по 27 сентября 2000 года. В третий раз соревнования проходили в рамках основной программы игр. Матчи турнира прошли на двух стадионах: «Сидней Шоуграунд» и «Блэктаун Олимпик Парк». Впервые в истории к соревнованиям были допущены спортсмены-профессионалы, при этом в играх не участвовали действующие игроки МЛБ. В турнире приняло участие восемь команд: Австралия (хозяйка Олимпиады), Куба и США (две лучшие команды по итогам Панамериканских игр 1999), Италия и Нидерланды (две лучшие команды по итогам чемпионата Европы 1999), Япония и Южная Корея (две лучшие команды по итогам чемпионата Азии 1999), а также сборная ЮАР (чемпион Африки 1999), в стыковом матче обыгравшая команду Гуама (чемпион Океании 1999). На первом этапе команды провели турнир в один круг, четыре лучших сборных разыграли медали в плей-офф. Золото впервые выиграла команда США, в финале победившая олимпийских чемпионов 1992 и 1996 годов сборную Кубы. Бронзу впервые выиграла сборная Южной Кореи.

Медалисты

Результаты

Предварительный раунд

Положение команд

Плей-офф

Выборочная статистика

Ссылки 
 Обзор турнира на sports-reference.com 
 Результаты турнира на sports-reference.com 
 Official Report of the XXVII Olympiad. Volume II Обзор турнира
 Official Report of the XXVII Olympiad. Volume III Составы, результаты и статистика 

Бейсбол на Олимпийских играх
Соревнования на летних Олимпийских играх 2000
2000 год в бейсболе
Бейсбол в Австралии